Selbig ist der Name von:

 Selbig (Biederbach), Ortsteil der Gemeinde Biederbach im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Selbig ist der Familienname folgender Personen:

 Elisa Selbig (1781–1849), deutsche Schriftstellerin, siehe Charlotte von Ahlefeld
 Ute Selbig (geb. 1960), deutsche Opernsängerin (Sopran)